В этом списке перечислены экранизации произведений Курта Воннегута.

 В 1950-х годах Воннегут писал сюжеты для комиксов «Склеп ужасов». Комикс был экранизирован в сериале «Байки из склепа».
  —  — художественный фильм по одноимённой пьесе, реж. Марк Робсон.
  — «Бойня номер пять» — художественный фильм по роману «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей», реж. Джордж Рой Хилл.
  —  — художественный фильм по роману «Фарс, или Долой одиночество» (или «Балаган, или Конец одиночеству!»), реж. .
  — «А кто я на этот раз?» — художественный фильм по одноимённому рассказу, реж. Джонатан Демми.
  —  — телефильм по рассказу из сборника «Добро пожаловать в обезьянник», реж. Алан Бриджес.
  —  (или «Долгая прогулка — навсегда») — короткометражный фильм, реж. Джон А. Галлахер.
  — «Харрисон Бержерон» — телефильм по одноимённому рассказу, реж. .
  — , реж. Кит Гордон. (В этом фильме в эпизодической роли прохожего на улице снялся сам Курт Воннегут.)
  — «Завтрак для чемпионов» — художественный фильм по одноимённому роману, реж. Алан Рудолф.
  — «2081» — художественный фильм по рассказу «Гаррисон Бержерон», реж. Чандлер Таттл.
  — «Долгая прогулка навсегда» — короткометражный фильм по одноимённому рассказу, реж. Наталья Беляева.
  — «Долгая прогулка — навсегда» (Украина) — короткометражный фильм по одноимённому рассказу, реж. Максим Буйницкий.
  — Колыбель для кошки (фильм) — .

Примечания